Кошич (, ) — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Кошич, Александар (род. 1972) — сербский профессиональный хоккеист, нападающий испанского ХК «Хака».
 Кошич, Владо (род. 1959) — хорватский епископ.
 Кошич, Йозеф (1928—2021) — словацкий легкоатлет и тренер
 Кошич, Сергич (род. 1978) — хорватский футболист